Engelsstaub ist der Name

 einer dissoziierend wirkenden Droge, siehe Phencyclidin
 einer Kasseler Dark-Wave-Formation, siehe Engelsstaub (Band)